Catinella hubrichti är en snäckart som beskrevs av Johann Friedrich Carl Grimm 1960. Catinella hubrichti ingår i släktet Catinella och familjen bärnstenssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bärnstenssnäckor
hubrichti